58-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 4—5 февраля 1961 года на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия).

Итоговое положение 

* NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1961
1961 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Февраль 1961 года
Чемпионаты Европы в 1961 году
1961 год в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты Европы в Финляндии